C'ian est un personnage des séries de bande dessinée (par ordre chronologique des histoires) : Gnomes de Troy, Lanfeust de Troy, Lanfeust des étoiles et Lanfeust Odyssey.

Biographie 
Elle est la fille du sage Nicolède et la sœur aînée de Cixi. Contrairement à sa sœur Cixi, elle est une fille calme qui ne rêve que d'une maison et d'enfants. Elle est fiancée à Lanfeust, mais se mariera avec le Chevalier Or-Azur, dont elle aura dix enfants dont :

 Cixi est l'ainée de la fratrie et est âgée de 17 ans. Elle ressemble beaucoup, tant physiquement que sur le caractère, à sa tante Cixi dont elle a hérité le nom.
 Alcybiade est le nouveau chevalier Or-Azur et le futur héritier du trône, il est âgé de 16 ans. Il est plutôt stupide et lâche.
 Nicolède, dit Niko et âgé de 14 ans, est l'antithèse de son grand frère. Il est intelligent, curieux et savait lire à 3 ans et écrire à 5 ans. Il très attaché à son grand-père dont il porte le nom et comme ce dernier il est destiné à devenir un sage d'Eckmül.
 Les jumelles Straciatelle et Nocciole âgées de 12 ans. Elles sont inséparables et leur père a du mal à les différencier contrairement à leur mère, qui essaye tout de même de les coiffer différemment pour les distinguer plus facilement.
 Viennent ensuite trois garçons :
 Bregor, âgé de 11 ans, il n'est pas très malin et toujours prêt à hurler une devise. En bref, il suit les traces de son père et d'Alcybiade.
 Forgue, âgé 9 ans, est plus mesuré que Bregor, il adore combattre les monstres surtout s'ils sont imaginaires.
 Montserre, âgé de 8 ans, est admiratif de ses deux frères proches, mais inconscient des dangers qui peuvent les guetter.
 Aspette, âgée de 3 ans, arrive à charmer son entourage, lorsqu'elle ne pleure pas.
 Flunergude, âgée de 18 mois et surnommée « machin » par ses frères et sœurs, et est la petite dernière de la famille.

Pouvoir magique 
Comme beaucoup d'habitants C'ian possède un unique pouvoir magique : elle peut guérir toutes les blessures, même faire repousser des membres. Son pouvoir ne fonctionne malheureusement que la nuit.
Dans le deuxième tome de la série Lanfeust Odyssey, C'ian donne involontairement son pouvoir de guérison à sa fille et récupère le sien, il s'agit de changer la couleur des choses.

Origine du nom 
Ci'an et Cixi (1835-1908) furent deux épouses de l'empereur Xianfeng qui régna de 1851 à 1861. Ci'an  ne lui donna pas d'enfants alors que Cixi donna naissance à Tongzhi.
À la mort de Xianfeng, Ci'an et Cixi furent toutes deux déclarées régentes pour Tongzhi. À la suite du décès de Ci'an (1881), Cixi fut seule impératrice douairière.
Le nom C'ian peut faire également référence à la couleur Cyan de ses vêtements.

Notes et références 

Personnage de l'univers de Troy